Bluewater kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bluewater (Arizona)
Bluewater (Californië)